Dolichozygus stearnasi är en armfotingsart som först beskrevs av Dall och Henry Augustus Pilsbry 1892.  Dolichozygus stearnasi ingår i släktet Dolichozygus och familjen Terebratulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Armfotingar
stearnasi